

Patronyme 
Schaken est un nom de famille notamment porté par :
 Pierre Schaken (1793-1870), ingénieur franco-belge, entrepreneur et industriel dans les chemins de fer
 Ruben Schaken (né en 1982), footballeur néerlandais

Toponyme 
'Schaken est un nom de lieu notamment porté par :
 Quai Schaken, voie publique de la commune de Saint-Maur-des-Fossés

Entreprises et équipements 
'Schaken est un nom notamment porté par :
 Société Parent, Schaken, Caillet et Cie, ancien constructeur français de matériel ferroviaire
 École maternelle Schaken, établissement public de la commune de Saint-Maur-des-Fossés

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme